Çamlıdere (district), een district van de Turkse provincie Ankara
Çamlıdere (stad), de hoofdplaats van het district

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing